Запо́лиці () — назва кількох населених пунктів у Росії:

 Заполиці — село в Суздальському районі Владимирської області.
 Заполиці — село в Орєхово-Зуєвському районі Московської області.

Інше 
 Заполиці — залізнична платформа Казанського напрямку МЗ.